Л'Аквіла (Л'Акуїла) — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Л'Аквіла (Л'Акуїла) — провінція в Італії, в області Абруццо.